28-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 7 по 12 мая 1974 года. Победу одержал нидерландский велогонщик Йоп Зутемелк.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) общей протяженностью 890,6 километра

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Романдии 1974 на FirstCycling

1974 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1974 году
Май 1974 года